Bobbiesi – abitanti di Bobbio Pellice
Bobbiesi – abitanti di Bobbio